Argonauta (sous-marin) peut faire référence à 2 sous-marins de la Marine royale italienne (Regia Marina):
 Argonauta, exemplaire unique de sa classe, lancé en 1914 et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Argonauta, navire de tête de la classe Argonauta, lancé en 1931 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.